L'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Colmar est une composante de l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse/Colmar). Il propose six Bachelor universitaire de technologie (BUT) autour de spécialité secondaires et tertiaires.

Implantation 
L'IUT est implanté sur deux sites : le campus du Grillenbreit et le Biopôle. Il s'intègre dans un campus à taille humaine doté d'un restaurant, d'une bibliothèque universitaire de plus de , d'un service de médecine préventive et d'un service d'information et d'orientation.

Les départements de l'IUT

Carrières juridiques 
Le département Carrières juridiques propose un BUT avec trois options :
 juriste d'entreprise ;
 banque et assurance ;
 administration publique.

Le BUT est proposé en formation à temps plein et par apprentissage.

Il propose également une licence professionnelle Conseils en Assurances et Services Financiers (il est possible de la réaliser en alternance) et une licence professionnelle « Métiers de l'Immobilier ».

Techniques de commercialisation 
Le département Techniques de commercialisation propose un BUT avec trois parcours :
 Insertion professionnelle ;
 Poursuite d'études en licence professionnelle ;
 Poursuite d'études longues.

Aux côtés de la formation initiale, il est possible de poursuivre ce BUT en apprentissage : l'étudiant-apprenti alterne alors cours à l'IUT et activités dans l'entreprise qui l'a recruté.

Parallèlement au BUT Techniques de Commercialisation (TC), le département TC propose trois filières transfrontalières :

 la Filière TC Trinationale IBM ('International Business Management') qui est commune à l'IUT de Colmar (France), à la Fachhochschule Nordwestschweiz Bâle (Suisse) et à la Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach (Allemagne) : Créée en l'an 2000, trilingue (Anglais - Allemand -Français), elle est orientée vers le Management. Les études ont lieu dans les 3 établissements partenaires, dans les 3 langues et chaque promotion est composée d'étudiants des trois pays.

À l'issue du cursus de trois ans et demi, les étudiants obtiennent DUT, Licence Économie-Gestion ainsi que les Bachelors allemand et suisse (Diplômes nationaux).

 la Filière TC Binationale CADRE ('Commerce Affaires et Développement des Relations Economiques') qui est commune à l'IUT de Colmar (France) et à l'Université de Séville  (Espagne) : Orientée vers le Marketing, elle est trilingue 'Espagnol -  Anglais - Français', les études ont lieu à Séville ( & ) puis à Colmar ( & ). Chaque promotion est composée d'étudiants des deux pays recrutés par le mode de sélection locale en vigueur (Bachillerato + Selectividad en Espagne / Post-bac + entretien en France).

Après 4 ans d'études, les étudiants obtiennent DUT, Licence Économie-Gestion ainsi que le « Grado en Marketing e investigación de mercados » de l'Université de Séville (Diplômes nationaux).

Le département TC offre aux titulaires d'un BTS ou d'un DUT la possibilité de poursuivre dans l'une des trois licences professionnelles :
 Vins et Commerce : Spécialisée dans les activités liées aux vins & spiritueux
 Hôtellerie et Tourisme, option chef de projet touristique.
 Tech² : Uniquement accessible via l'apprentissage, elle accueille des candidats ayant déjà une compétence technique et souhaitant avoir une double compétence commerciale.

Hygiène, sécurité, environnement 
Le BUT en hygiène, sécurité, environnement propose trois spécialisations :
 industrie ;
 environnement ;
 sécurité civile.

Il peut être réalisé en apprentissage.

Le département propose également une licence professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes, option Assistant Qualité Sécurité Environnement dans l'Entreprise exclusivement en apprentissage.

Génie biologique 
Le BUT Génie Biologique, option Agronomie n'est possible qu'en temps plein.
Le département propose également une licence professionnelle biotechnologies en apprentissage.

Réseaux et télécommunications 
Le BUT réseaux et télécommunications est proposé en temps plein et par apprentissage.
Deux licences Réseaux et Télécommunications sont également proposées :
 Intégration des Systèmes, Voies et Données pour l'Entreprise
 Administration et Sécurité des Réseaux.
Elles peuvent se faire aussi en apprentissage.

Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques (ex-Génie Thermique et Énergie) 
Le BUT en métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques (MT2E) est proposé en temps plein et par apprentissage dès la première année.
Deux parcours proposés à choisir à partir de la deuxième année : 
 MANé : Management de l'énergie
 OPTIM : Optimisation énergétique

Organismes de recherches 
 CERDACC : Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes
 Antenne de l'IPHC (ex-GRPHE) : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
 GRTC : Groupe de recherche en Réseaux et Télécommunications de Colmar
 Équipe de recherche « dépollution des sols »
 Laboratoire Biotechnologies, Vignes et Environnement

Liens externes 
 

Colmar
Enseignement supérieur dans le Grand Est
Enseignement à Colmar
Université de Haute-Alsace